Sumerisch bezeichnet:

 die Kultur und Geschichte des mesopotamischen Volkes der Sumerer, siehe Sumer
 die Sprache der Sumerer, siehe Sumerische Sprache

Siehe auch: